Putti (singular putto) sunt bebeluși grăsuți de sex masculin care apar în pictura clasică.

Putti se poate referi la:
 Putti, Uganda, sat în Districtul Pallisa
 Lya De Putti (1897–1931) actriță unguroaică

Vezi și
 Putti Plutti Pott și Barba lui Moș Crăciun, serial muzical pentru copii în care Putti Plutti Pott e nepotul lui Moș Crăciun
 Puti (dezambiguizare)
 Putte (dezambiguizare)
 Putty (dezambiguizare)

Dezambiguizare